Луазі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Луазі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара